Yokota bezeichnet:
 (6656) Yokota, einen Hauptgürtelasteroiden
 Yokota Air Base, einen Stützpunkt der U.S. Air Force in der japanischen Präfektur Tokio
 Yokota (Shimane), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Shimane

Yokota ist der Familienname folgender Personen:
 Daisuke Yokota (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Genki Yokota, japanischer Spieleentwickler bei Nintendo
 Yokota Kisaburō (1896–1993), japanischer Rechtsgelehrter
 Mahito Yokota, japanischer Videospielkomponist
 Masato Yokota (* 1987), japanischer Sprinter
 Megumi Yokota (1964–1994?), japanisches Entführungsopfer
 Sachiko Yokota, japanische Tischtennisspielerin
 Susumu Yokota (1961–2015), japanischer Komponist
 Tadayoshi Yokota (* 1947), japanischer Volleyballspieler
 Toshiaki Yokota (* 1944), japanischer Jazzmusiker